Salvatore Pappalardo (1918), Italiaans geestelijke en kardinaal
 Salvatore Pappalardo (1945), Italiaans aartsbisschop